2 miejscowości w Polsce:
 Pałki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Pałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń

Zobacz też:
 pałki perkusyjne